Danicke ist der Familienname folgender Personen:

 Sabine Danicke (* 1954), deutsche Politikerin (parteilos)
 Sandra Danicke (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin